Stijena
 Stijene (glazbeni sastav), splitski glazbeni sastav

Vidi i:
 Stijena (razdvojba)